Il trono di fuoco (The Bloody Judge) – film del 1969 diretto da Jesús Franco
Il trono di fuoco – film del 1983 diretto da Francesco Prosperi